Trappeniers ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Trappeniers (1942–2016), belgischer Fußballtorhüter 
 Nestor Joseph Trappeniers (1922–2004), belgisch-niederländischer Chemiker